Abetz:
 Eric Abetz
 Otto Abetz
 Peter Abetz